Алексе́й Григо́рьевич Смирно́в:
 Смирнов, Алексей Григорьевич (1916—1997) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Алексей Григорьевич (1923—2012) — генерал-полковник, начальник Управления боевой подготовки ПВО.
 Смирнов, Алексей Григорьевич (род. 1977) — российский игрок в настольный теннис.